Lisiatycze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim
 Lisiatycze – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie stryjskim